World Soccer – angielskojęzyczne czasopismo sportowe, magazyn piłkarski wydawany przez IPC Media.

World Soccer jest jednym z najbardziej znanych czasopism o tematyce piłkarskiej. Jest organizatorem szeregu plebiscytów, z których najbardziej prestiżowy jest wybór piłkarza roku.

Piłkarz roku

Młody piłkarz roku

Trener roku

Drużyna roku

Piłkarka roku

Trener roku drużyny kobiecej

Drużyna roku kobiet

Sędzia roku

XI wszech czasów 
W głosowaniu wzięło udział 73 ekspertów, dziennikarzy, obecnych i byłych piłkarzy i trenerów z całego świata. XI opublikowano w lipcu 2013.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona czasopisma

Przypisy 

Czasopisma anglojęzyczne
Czasopisma sportowe
Czasopisma wydawane od 1960
Miesięczniki w Wielkiej Brytanii
Piłkarskie nagrody i plebiscyty